«Учи́тель» () — это первый роман Шарлотты Бронте. Был написан перед «Джейн Эйр», но отвергнут многими издательствами и в конечном счёте напечатан посмертно в 1857 году.

Книга рассказывает историю молодого человека, Уильяма Кримсворта. Описывается его взросление, любовь и карьера в качестве учителя в школе для девочек. Основой для книги послужило пребывание Шарлотты Бронте в Брюсселе, где она изучала языки в 1842 году.

Сюжет 
Молодой человек по имени Уильям Кримсворт вынужден искать работу, так как его финансовое положение оставляет желать лучшего. Он отправляется работать клерком к своему родному брату Эдварду, который холодно принимает его и держится отстранённо, тираня и всячески унижая Уильяма. Через некоторое время Уильям обретает друга по имени Йорк Хансден, который советует ему отправиться на континент работать учителем. Следуя совету друга, Уильям отправляется в Брюссель, где устраивается работать учителем латыни и английского языка в школе для мальчиков у господина Пеле. Свою новую работу Уильям совмещает также и с преподаванием в женском пансионе, директриса которого Зораида Рюте оказывает молодому учителю знаки внимания. Уильям влюбляется в свою начальницу, но вскоре узнаёт, что та должна выйти замуж за господина Пеле. Уильям разочаровывается и держится с госпожой Рюте холодно и сдержанно, продолжая тем не менее работать в её заведении.

Однажды он встречает способную и скромную ученицу по имени Фрэнсис Анри, которая также преподаёт в пансионе рукоделие. Уильям узнаёт, что Фрэнсис очень бедна и зарабатывает на хлеб преподаванием в школе. Также он узнаёт, что девушка родилась в Швейцарии в семье швейцарского пастора и англичанки, поэтому она сама хорошо знает английский язык и мечтает в будущем уехать в Англию. Способствуя развитию талантов своей ученицы, Уильям со временем понимает, что любит её, но его начальница пытается предотвратить общение учителя с ученицей и увольняет Фрэнсис, когда та уходит в отпуск, чтобы ухаживать за своей больной тёткой, которая вскоре умирает. В отместку Уильям также увольняется из пансиона и разыскивает Фрэнсис. Та живёт в крайней нужде после смерти тётки, и учитель, мечтавший ранее сделать ей предложение руки и сердца, теперь отказывается от своих планов, так как у него у самого нет никаких средств к существованию, и он лишь ухудшит положение своей ученицы, если она станет его женой. Однако вскоре Уильям находит работу в коллеже для мальчиков и делает Фрэнсис предложение. Они женятся и вскоре у них рождается сын Виктор. Через несколько лет Уильям исполняет мечту своей жены, и они всей семьёй переезжают в Англию, где живут по соседству с другом мистера Кримсворта Йорком Хансденом.

Персонажи 
 Уильям Кримсворт ()
 Чарльз ()
 Эдвард Кримсворт ()
 Хансден Йорк ()
 Месье Пеле ()
 Зораида Рюте ()
 Фрэнсис Эванс Анри ()

Ссылки 
 Текст романа на английском в библиотеке проекта Гутенберг
 Краткое содержание романа Учитель

Романы на английском языке
Романы 1857 года
Романы Шарлотты Бронте
Романы, опубликованные посмертно
Дебютные романы